Kleine Pleiße steht für:

 Kleine Pleiße (Rötha), Nebenarm der Pleiße bei Rötha
 Kleine Pleiße (Markkleeberg), Abfluss des Markkleeberger Sees